Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Tarawa en souvenir de la bataille de Tarawa :
 l', un porte-avions de classe Essex en service de 1945 à 1960 ;
 l', un navire d'assaut amphibie navire de tête de sa classe en service de 1976 à 2009.

Tarawa